XAB steht für:
 X adress bus, siehe Adressbus
 Abbeville - Buigny-Saint-Maclou Aerodrome (IATA-Code)

xab steht für:
 Sambe (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene platoide Sprache

Abkürzung